Brad Wayne Selwood (né le  à Leamington en Ontario) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur. Il joua dans la Ligue nationale de hockey pour les Maple Leafs de Toronto et les Kings de Los Angeles, en plus de jouer dans l'Association mondiale de hockey pour les Whalers de la Nouvelle-Angleterre pendant 7 saisons.

Il fut repêché dans la LNH par les Maple Leafs, en première ronde,  au total, du repêchage amateur de la LNH 1968.

Il est aujourd'hui entraîneur-chef et directeur général des Generals d'Oshawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1967-1968 || Flyers de Niagara Falls || AHO ||54 ||10 ||23 ||33 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Oilers de Tulsa || LCH ||70 ||7 ||32 ||39 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Canucks de Vancouver || WHL ||72 ||9 ||24 ||33 ||93 ||11 ||1 ||9 ||10 ||26
|-
|1970-1971 || Oilers de Tulsa || LCH ||13 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- || -||-
|-
|1970-1971 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||28 ||2 ||10 ||12 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||71 ||4 ||17 ||21 ||58 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1972-1973 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||75 ||13 ||21 ||34 ||114 ||15 ||3 ||5 ||8 ||22
|-
|1973-1974 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||76 ||9 ||28 ||37 ||91 ||7 ||0 ||2 ||2 ||11 
|-
|1977-1975 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||77 ||4 ||35 ||39 ||117 ||5 ||1 ||0 ||1 ||11
|-
|1975-1976 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||40 ||2 ||10 ||12 ||28 ||17 ||2 ||2 ||4 ||27
|-
|1976-1977 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||41 ||4 ||12 ||16 ||71 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|1977-1978 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||80 ||6 ||25 ||31 ||88 ||14 ||0 ||3 ||3 ||8 
|-
|1978-1979 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||42 ||4 ||12 ||16 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1979-1980 || Kings de Los Angeles || LNH ||63 ||1 ||13 ||14 ||82 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1980-1981 || Texans de Fort Worth || LCH ||33 ||2 ||12 ||14 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1980-1981 || Apollos de Houston || LCH ||30 ||0 ||9 ||9 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Nighthawks de New Haven || LAH ||23 ||2 ||4 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|162 ||7 ||40 ||47 ||153 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 

|431 ||42 ||143 ||185 ||556 ||63 ||6 ||12 ||18 ||81 
|-

Trophées et distinctions

Western Hockey League (1952-1974) 

 Il remporte le Trophée de la recrue en 1959-1960.

Association mondiale de hockey 

 Il remporte le Trophée mondial Avco avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre en 1972-1973.

Références

Lien externe 
 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=4867 (la carrière de Selwood)

Naissance en mars 1948
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Apollos de Houston
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur des Nighthawks de New Haven
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)
Champion de la Coupe AVCO